Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Ліндсі Девенпорт і Яна Новотна з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Хінгіс /  Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)
 Ліндсі Девенпорт /  Яна Новотна (фінал)
n/a
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Advanta Championships 1997 of Philadelphia Doubles Draw

Advanta Championships Philadelphia
Тур WTA 1997